

Шадрінка — село, Байкаловський район, Свердловська область
 Шадрінка — присілок, Казанський район, Тюменська область
 Шадрінка — присілок, Сладковський район, Тюменська область
 Шадрінка — присілок, Слободо-Туринський район, Свердловська область

Див. також 
 Шадріно
 Шадрінськ
 Шадрінська
 Шадрінський